Zenata peut référer à :
 Zenata, une ville algérienne ;
 Zenata, une ville marocaine ;
 Zenata, une tribu de la Chaouïa, au Maroc ;
 Zenata, un quartier de Casablanca.

Voir aussi 
 Zénètes, un groupe ethnique d'Afrique du Nord

Homonymie de toponyme